Hojas Libres puede referirse a:

Hojas Libres, revista opositora a la dictadura de Primo de Rivera;
Hojas Libres, revista de opinión española, de principios del siglo XXI.